Sasha Ray (справжнє ім’я Олександра Вовченко,  25 березня 1988 року Київ, УРСР, СРСР) — українська співачка та блогерка.

Життєпис 
Олександра Вовченко народилася 25 березня 1988 року в Києві. Батько Сергій Вовченко, підприємець.

У 2005 році закінчила ліцей № 171 "Лідер" і музичну школу по класу фортепіано.

Згодом вступила в КНЕУ на економічний факультет. У 2010 році отримала диплом про вищу освіту. Крім того, отримала спеціальну освіту за спеціальністю “Готельна справа” в Ліоні (Institut Paul Bocuse) і Лозанні (університет готельного менеджменту École hôtelière de Lausanne). Окрім навчання, проходила практику в Дубаї в готелі Burj Al Arab і в Лондоні в Мішленівському ресторані Marcus Wareing.

Кар’єра 
В студентські роки Олександра Вовченко знялася у фільмі "Легка як пір'їнка" і у кількох музичних кліпах, стала учасником телепроєкту "Хто проти блондинок?", перемогла у конкурсі "Найкрасивіші (Україна)".

У 2011 році під час участі у шоу "Хто проти блондинок?" Олександру помітив продюсер Дмитро Клімашенко і зайнявся її просуванням.

У 2011 році вийшов її перший трек "Біль-кохання" вже під псевдонімом Sasha Ray.

У 2014 році Sasha Ray організувала виставку вишиванок в Дубаї.

У 2015 році виконала пісню "Мрія" авторства співачки Lama.

У 2017 році Sasha Ray знялась у кліпі на пісню Дениса Мусаєва “Душа”, а також презентувала новий трек “В этот Новый год”.

У 2015 році відкрила ресторан "Vesna" у п'ятизірковому готелі в Дубаї. Це був перший ресторан слов'янської кухні в ОАЕ. Проте у 2017 заклад припинив роботу. Пізніше Олександра вирішила відкрити новий ресторан іншого формату і стала співвласницею закладу "Maison Rouge".

У 2022 році відвідала благодійний галаконцерт на острові Капрі, організований для дітей, постраждалих від російського вторгнення в Україну.

Псевдонім 
Сценічне ім’я у дівчини з’явилось у 2010 році. За основу вона взяла своє справжнє ім’я — Саша. Рей (англ. ray), що з англійської означає “промінь”.

Особисте життя 
Незаміжня, дітей не має.

Дискографія

Сингли 

 2011 — "Ты мой гипноз"
 2012 — "Полчаса”
 2012 — "Baby I love you"
 2012 — "Тебя мало"
 2013 — "Боль любовь"
 2014 — "Для тебя"
 2014 — "Согрей мечтой"
 2014 — "С тобой"
 2014 — "Открыто сердце"
 2015 — "I want more"
 2015 — "Мечта"
 2016 — "Фото в Инстаграм"
 2017 — "Душа"
 2017 — "Вечное лето"
 2017 — "I want more"
 2017 — “В этот Новый год”
 2018 — “Мир в тебе утонет”
 2018 — “Не по пути”

Кліпи 

 2014 — ""Боль любовь"
 2014 — "Полчаса"
 2014 — "С тобою"
 2016 — "Фото в инстаграм"
 2017 — “Душа”
 2018 — “Мир в тебе утонет”

Посилання 

 Instagram сторінка Саши Рей
 Facebook сторінка Саши Рей 
 Офіційний сайт Саши Рей 
 Інтерв’ю Cosmopolitan Middle East

Примітки 
Українські співачки
Уродженці Києва